3 miejscowości w Polsce: 

 Boćwinka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Kruklanki 
 Boćwinka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie
 Boćwinka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap